Georg Hanreich ist der Name folgender Personen:

* Georg Hanreich (Politiker, 1887) (1887–1955), tschechoslowakischer Politiker (DNP)
 Georg Hanreich (Politiker, 1939) (* 1939), österreichischer Politiker (FPÖ)